Бюргано́вский — польская фамилия. Известные носители:

 Бюргановский, Илья Савельевич (1858—1896) — чувашский просветитель и педагог, священник.
 Бюргановский, Дмитрий Анатольевич (род. 1948) — советский и российский художник и иллюстратор.
 Бюргановский, Дмитрий Дмитриевич (род. 1976) — российский композитор, дирижёр, звукорежиссёр, аранжировщик; сын предыдущего. Является оркестровщиком музыки в полнометражных мультфильмах «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю». С 2011 года, делает оркестровку на мультсериал «Смешарики. ПИН-код».